Náufragos puede referirse a:

 Los sobrevivientes de un naufragio.
 Náufragos, nombre genérico de los peces de la familia Polyprionidae.

En el mundo del cine, puede referirse a:

 Náufragos, título en España de la película Lifeboat, de Alfred Hitchcock, del año 1944.
 Náufrago, película estadounidense del año 2000 con Tom Hanks.
 Náufragos, cortometraje español de 1996.

En el mundo de la literatura, puede referirse a:

 Náufragos, una novela del escritor alemán Erich Maria Remarque.